Beberbach ist der Name von Fließgewässern (Sortierung nach Mündungsgewässer):

in Nordrhein-Westfalen:
 Beberbach (Emmer) oder Beber, rechter Zufluss der Emmer nahe Eversen (Nieheim), Kreis Höxter

in Niedersachsen:
 Beberbach (Humme), linker Zufluss der Humme, bei Selxen, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Beberbach (Ise), rechter Zufluss der Ise, nahe Wahrenholz, Landkreis Gifhorn
 Beberbach (Schunter), rechter Zufluss der Schunter, bei Wenden, kreisfreie Stadt Braunschweig

Beberbach ist Namensbestandteil von Schutzgebieten in Niedersachsen:
 Beberbach-Humme-Niederung, Naturschutzgebiet an Beberbach (Humme) und Humme zwischen Aerzen, Königsförde und Selxen, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Beberbachtal, Landschaftsschutzgebiet am Beberbach (Humme) am Schloss Schwöbber bei Königsförde (Aerzen), Landkreis Hameln-Pyrmont
 Emmeroberlauf und Beberbach (FFH-Gebiet), Fauna-Flora-Habitat-Gebiet an der Emmer bei Entrup und Steinheim (Westfalen), Kreis Höxter
 Emmeroberlauf und Beberbach, Naturschutzgebiet an der Emmer zwischen Bredenborn, Oeynhausen und Wöbbel, Kreis Höxter

Siehe auch:
 Beber